Азербайджан на XXVI Всемирной Зимней Универсиаде в Тренто представляли Юлия Злобина и Алексей Ситников в фигурном катании.

В итоге пара, представляющая Азербайджан, заняла второе место и взяла серебряную медаль в спортивных танцах на льду, набрав 142.66 балла. /то была первая медаль Азербайджана на зимних Универсиадах. Первое место досталось французской паре, третье место — фигуристам из России. Таким образом сборная Азербайджана заняла 28-е место в общем командном зачёте.

Медалисты

Результаты выступлений

Примечания 

Спорт в Азербайджане в 2013 году
Страны на зимней Универсиаде 2013 года
Азербайджан на Универсиадах